Mamo steht für:

 ausgestorbene Vogelart aus der Gattung der Mamos
 Mamo (Heruka), eine Gottheit des Mahayoga der Nyingma-Tradition des Tibetischen Buddhismus

Mamo ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Mamo (1909–2008), maltesischer Politiker
 Carlo Mamo (* 1979), maltesischer Fußballspieler
 Meskerem Mamo (* 1999), äthiopische Langstreckenläuferin